Le sigle NNS peut faire référence à :

 Newport News Shipbuilding, chantier naval situé à Newport News, aux États-Unis ;
 Nigerian Navy ship, le préfixe d'immatriculation des navires de la marine du Nigeria.